est un mot anglais signifiant « en bas ». Il peut faire référence à :

Cinéma, télévision et littérature 

 , titre original d'Au fond du gouffre,  de la  de  , comics américain publié de 2005 à 2006
 , titre original de L'Ascenseur : Niveau 2, film américano-néerlandais de Dick Maas sorti en 2001
 , roman de  publié en 1997

 Musique 

 Groupe 

 , groupe de musique.

 Album 

 , album de The Jesus Lizard sorti le 
 , album de Sentenced sorti le 

 Chanson 
 Down, une chanson du groupe américain Fifth Harmony sur leur troisième album studio intitulé Fifth Harmony sorti le 
 , chanson de 311 présente sur l'album  sorti le 
 , chanson de Blink-182 présente sur l'album  sorti le 
 , chanson de Jay Sean présente sur l'album  sorti le 
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le 
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le 
 , chanson de  présente sur l'album '' sorti le

Toponyme 

 Comté de Down, en Irlande du Nord.

Autres 
 Syndrome de Down, maladie plus connue sous le nom de trisomie 21
 Down, terme utilisé au football américain et au football canadien

Homonymie de titre